Seven henviser til forskellige artikler:
Seven (album) – engelsk progressiv rock-album
Seven and the Ragged Tiger – album fra Duran Duran
Seven Sisters – er et område i Haringey i Nordlondon, England
Seven Summits – en udfordring som omfatter bestigning af de højeste bjerge på hver af de syv kontinenter.
Seven's Travels – er et album fra rapgruppen Atmosphere
Seventh Son of a Seventh Son – er et studiealbum af heavy metal bandet Iron Maiden
Sevenoaks – er en by i Kent, England
Seven (film) er en amerikansk thriller fra 1995, instrueret af David Fincher.